Чемпионат Исландии по футболу — является 96-м сезоном с момента его создания. Сезон стартовал 12 мая 2007 года и закончился в 29 сентября 2007 года. В чемпионате приняло участие 10 команд.

Команды

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Распределение мест по турам

Ссылки 
 Official website 
 Football-Lineups 

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 2007 году
2007 год в Исландии